

Ісламгулово — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Ісламгулово — присілок, Міякинський район, Башкортостан